A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síugrás férfi egyéni normálsánc versenyszámát február 5-én és 6-án rendezték. Az aranyérmet a japán Kobajasi Rjójú nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A selejtezőből az első 50 versenyző jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

Selejtező 
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján

Döntő

Források 

Síugrás a 2022. évi téli olimpiai játékokon